Mauricio Jaramillo puede referirse a:

 Mauricio Jaramillo Martínez, abogado y político colombiano, nacido en Líbano, Tolima.
 Mauricio Jaramillo Marín, periodista y conferencista colombiano, especializado en temas tecnológicos, de Internet y periodismo digital.
 Mauricio Jaramillo, guerrillero colombiano, Jaime Alberto Parra conocido también con el alias de 'El Médico'.